Кирпичики () — назва кількох населених пунктів у Росії.
 Кирпичики — селище в Стародубському районі Брянської області.
 Кирпичики — селище в Петропавловськ-Камчатському міському окрузі Камчатського краю.
 Кирпичики — село в Шатровському районі Курганської області.
 Кирпичики — село в Верещагінському районі Пермського краю.